Reis de Geòrgia:
 Lèvan d'Imerètia (1573-?), rei d'Imerètia del 1585 al 1588, germà de Jordi II d'Imerètia.
 Lèvan de Kartli (Shah Quli Khan), nascut després de 1658 i abans de 1660, era fill de Vakhtang V de Kartli i de Rwadam.
 Lèvan de Kakhètia, rei de Kakhètia del 1520 al 1574. Nascut el 1504, era fill de Jordi II de Kakhètia.
 Mtavaris de Geòrgia:
 Lèvan I Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1532 al 1546. Era fill de Mamia III Dadiani, al qual va succeir el 1532.
 Lèvan II Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1611 al 1657. Va néixer el maig del 1592 i era fill de Mamuka I Dadiani.
 Lèvan III Dadiani (Shaman Daula) mtavari de Mingrèlia del 1661 al 1681. Era fill de Iesse Dadiani i net de Mamuka I Dadiani.
 Lèvan IV Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1681 al 1691. Era fill natural de Lèvan III Dadiani i li va succeir.
 Lèvan V Dadiani, mtavari de Mingrèlia, Abkhàzia, Svanètia i Letchkumi. Va néixer a Zugdidi el 1793 i era fill de Grigol Dadiani.
 Lèvan Xarvaixidze (Muhammad Pasha), príncep d'Abkhàzia del 1779 al 1789. Era fill de Hamid Beg Xarvaixidze.
 Esport: Lèvan Kobiaixvili (1977, Tbilisi, Geòrgia ), futbolista georgià.